Фридерика — женское личное имя. Известные обладательницы:
 Фридерика Августа Ангальт-Бернбургская (1744—1827) — княгиня Ангальт-Цербстская, регент Йевера с апреля 1793 по октябрь 1806 года.
 Фридерика Вильгельмина Прусская (1796—1850) — немецкая принцесса из династии Гогенцоллернов, дочь принца Луи Прусского и принцессы Фридерики Мекленбург-Стрелицкой.
 Фридерика Вюртембергская (1765—1785) — принцесса Вюртемберга, супруга принца Гольштейн-Готторпского Петра I.
 Фридерика Ганноверская (1848—1926) — немецкая принцесса из Ганноверской династии. 
 Фридерика Генриетта Ангальт-Бернбургская (1702—1723) — принцесса из династии Асканиев, в замужестве княгиня Ангальт-Кётенская.
 Фридерика Гессен-Дармштадтская (1752—1782) — принцесса Гессен-Дармштадтская, в замужестве герцогиня Мекленбург-Стрелицкая. 
 Фридерика Доротея София Бранденбург-Шведтская (1736—1798) — принцесса Бранденбург-Шведтская и в замужестве герцогиня Вюртемберга.
 Фридерика Каролина Саксен-Кобург-Заальфельдская (1735—1791) — принцесса Саксен-Кобург-Заальфельдская, в замужестве маркграфиня Бранденбург-Ансбахская и Бранденбург-Байрейтская.
 Фридерика Луиза Прусская (1714—1784) — немецкая принцесса, дочь короля Пруссии Фридриха Вильгельма I и его супруги Софии Доротеи Ганноверской, младшая сестра короля Фридриха Великого. 
 Фридерика Луиза Гессен-Дармштадтская (1751—1805) — вторая супруга короля Пруссии Фридриха Вильгельма II. 
 Фридерика Мекленбург-Стрелицкая (1778—1841) — герцогиня Мекленбург-Стрелицкая, в замужестве принцесса Прусская, принцесса Сольмс-Браунфельсская и королева Ганновера.
 Фридерика Прусская (1767—1820) — принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейга и Люнебурга, а также в замужестве принцесса Великобритании и Ирландии и герцогиня Йоркская и Олбани.
 Фридерика Саксен-Гота-Альтенбургская (1675—1709) — принцесса Саксен-Гота-Альтенбургская, в замужестве княгиня Ангальт-Цербстская.
 Фридерика Саксен-Гота-Альтенбургская (1715—1775) — принцесса Саксен-Гота-Альтенбургская, в замужестве последняя герцогиня Саксен-Вейсенфельсская.
 Фридерика Шарлотта Гессен-Дармштадтская (1698—1777) — принцесса Гессен-Дармштадтская, в замужестве принцесса Гессен-Кассельская.
 Фридерика Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургская (1811—1902) — немецкая принцесса из династии Глюксбургов, в замужестве герцогиня Ангальт-Бернбургская.
 См. также 
 Фредерик
 Фридрих